Yesterday () може значити:

Музика

Альбоми 

 Yesterday (міні-альбом The Beatles)
 Yesterday (міні-альбом Grave Digger)
 Yesterdays (альбом Кіта Джарретта)
 Yesterdays (альбом Yes)

Пісні 
 Yesterday - пісня The Beatles
 Yesterday (пісня Шаніс)
 Yesterday (пісня Тоні Брекстона))
 Yesterdays (пісня Guns N' Roses)